Фінал Кубка європейських чемпіонів 1989 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1988—1989 років, у якому зустрілися італійський «Мілан» та румунське «Стяуа». Матч відбувся 24 травня 1989 року на «Камп Ноу» у Барселоні. Перемогу з рахунком 4:0 здобув «Мілан».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
Кубок європейських чемпіонів 1988-89 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1989 на transfermarkt 

1989
1989 у футболі
1989
Травень 1989